L.C.Leach se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Leslie Charles Leach
 Leslie Larry Charles Leach